Rombach (luks. Rombech) – małe miasteczko w zachodnim Luksemburgu, w gminie Rambrouch. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 231 osób.

Miasta w Luksemburgu